Талдуайры (Кольдуек) — река в России, протекает по Кош-Агачскому району Республики Алтай. Устье реки находится в 20 км от устья реки Бар-Бургазы по правому берегу. Длина реки составляет 15 км.

Этимология 
Талду-Айры ( — имеющий тальник, с тальником,  — разветвление, развилка; рукав реки;) — букв. разветвление, развилка; рука реки с тальником .

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Литература 
 

Притоки Бар-Бургазы
Реки Кош-Агачского района